

Patronymie 

 Eugenio Bani (né en 1991), coureur cycliste italien.
 John Bani (né en 1941), ancien président de la République de Vanuatu.
 Mattia Bani (né en 1993), footballeur italien.
 Zahra Bani (née en 1979), athlète italienne.

Noms composés 
 Sylvia Flückiger-Bäni (née en 1952) est une personnalité politique suisse.

Toponymie

Bani, commune et chef-lieu du département de Bani au Burkina Faso.
 Le Bani, département burkinabè de la province de Séno dans la région Sahel
 Bani, localité du département de Banh au Burkina Faso.
 Bani, commune du département de Bourzanga au Burkina Faso.
 Bani, commune du département de Coalla au Burkina Faso.
 Bani, commune du département de Djibo au Burkina Faso.
 Bani, commune du département de Thiou

Bani, commune du département de Mayo-Banyo

Baní, ville du sud de la République dominicaine.

Bani, municipalité aux Philippines.

Bani Israël, village du Sénégal.

Monnaie 
 Bani (au pluriel), ban (au singulier) : subdivision (1/100) du leu, l'unité monétaire de la Roumanie.

Hydrologie 
 Le Bani est une rivière d'Afrique occidentale qui traverse le Mali oriental.
 Le Bani est une petite rivière française de Lorraine.

Religion 
 Bani est un terme sikh qui désigne les prières compilées dans le livre saint du sikhisme, le Guru Granth Sahib.